Ebersbach is de naam van diverse Duitse plaatsen en gemeenten:
 Ebersbach (Saksen) (ook Ebersbach/Sa.), district Löbau-Zittau
 Ebersbach (Döbeln), district Döbeln, Saksen
 Ebersbach (bij Großenhain), district Riesa-Großenhain, Saksen
 Ebersbach an der Fils, Baden-Württemberg